Турнир кандидата у шаху 1953 игран је у Нојхаузену и Цириху, Швајцaрска, од 28. августа до 24. октобра, на ком је учествовало 15 такмичара и играло се по двокружном систему.

На турниру је учествовало по 5 првопласраних са Турнира кандидата 1950 и Међузонског турнира 1952. Како је међу њима било 9 представника СССРа, због заступљености већег броја земаља ФИДЕ дозвољава учешће још троице такмичара са Међузонског турниrа и лично позива Макса Евеа и Семјуела Решевског.

Победник турнира Василиј Смислов је стекао право да игра меч са актуелним прваком света Михајлом Ботвиником на Мечу за титулу првака света у шаху 1954. године у Москви.

Табела турнира

Резултати по колима 

Први круг

Други круг

Референце

Литература 
 Шахматы за 1953 год : Сборник. Москва : Физкультура и спорт, 1954. С. 7-32.
 Бронштейн Д. И. Международный турнир гроссмейстеров : Комментарии к партиям турнира претендентов на матч с чемпионом мира. Нейгаузен – Цюрих, 29 августа – 24 октября 1953 г. Москва : Физкультура и спорт, 1956. 436 с. (2-е изд. 1960; 3-е изд. 1983)

Светски шампионат у шаху
Турнир кандидата у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1953.